Тринадцатая симфония:
 Симфония № 13 (Вайнберг)
 , 1763
 , 1768
 , 1963
 Симфония № 13 (Моцарт), 1771
 , 1933
 Симфония № 13 (Шостакович), 1962

 013